Prue est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner

Patronyme
Michael Prue (né en 1948), homme politique canadien de l'Ontario

Prénom
Prue est un diminutif de Prudence et de Prunella.
 (née en 1943), styliste australienne
 (née en 1987), nageuse paralympique australienne

Toponyme

Prue, ville du comté d'Osage en Oklahoma

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom